Jean-Michel Cadiot (1952-2020), journaliste, écrivain et homme politique français ;
 Marie-Noémi Cadiot (1832-1888), épouse d'Alphonse-Louis Constant, dit Éliphas Lévi ;
 Olivier Cadiot (né en 1956), écrivain et dramaturge français ;
 Pierre-Juste Cadiot (1858-1934), vétérinaire français.
 Pierre Cadiot (1947-2013), sémanticien français.